Robert Heidenreich ist der Name folgender Personen:

* Robert Heidenreich (Politiker) (1883–nach 1932), deutscher Politiker (DVP), MdL Preußen
 Robert Heidenreich (Archäologe) (1899–1990), deutscher Archäologe und Hochschullehrer